A bolgár férfi vízilabda-válogatott Bulgária nemzeti csapata, amelyet a Bolgár Úszó-szövetség (bolgárul: Българската федерация по плуване, latin átírásban:Bulgarszkaja Federacija Po Pluvane) irányít.

Nem tartoznak a sikeresebb vízilabdázó nemzetek közé és eddig különösebb eredményt sem értek el.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világkupa

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások 
 A bolgár Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Bulgária sportélete